Que peut-on enseigner en EPS ? Et donc, quels contenus viser pour les élèves ? Ces deux questions sont au centre des préoccupations éducatives et constituent l'origine et la constitution de la matière de l'enseignement au-delà d'une discipline, comme le note Pierre Arnaud : « Une discipline d'enseignement ne devient matière d'enseignement que si ses contenus (objet de la connaissance) sont structurés et hiérarchisés en fonction du niveau des élèves. Il s'agit de définir des niveaux d'acquisition en tenant compte de certains types d'exigences quant au savoir à acquérir ou aux aptitudes sollicitées. »

Définition 

Définition de Contenus d'enseignement :"Les contenus d'enseignements sont les éléments, les connaissances ou techniques que l'élève doit apprendre, s'approprier, intégrer et utiliser pour avoir la compétence visée". La notion de contenus d’enseignement se considère sur le versant de l'apprenant, par l’ensemble des savoir et des savoir-faire à acquérir.  C’est ce que l’élève va devoir s’approprier pour que l’objectif soit atteint.

Les contenus d’enseignement concernent à la fois ce qu’on enseigne (programme) et ce que les élèves apprennent (savoirs pour les élèves). La notion de « contenu de formation » a été avancée par Alain Hébrard pour décrire le contenu de la formulation pour l'élève des contenus d'enseignement tels que décrits dans le langage du professeur ou des institutions.

Perspective didactique constructiviste 

On peut s'écarter d'une perspective de contenus technico-centrés, en formulant des contenus d'enseignement en termes de visées de transformation de l’activité de l’élève confronté aux pratiques concrètes de la spécialité sportive abordée. Ils constitueraient alors « le système des éléments qu’un élève doit s’approprier pour comprendre et réussir les actions »  ou encore  « les conditions que l’élève doit intégrer pour transformer ses actions » . « Ils prennent donc en compte les actions et les résultats à obtenir dans les tâches d’apprentissage, mais aussi les moyens et les procédures permettant d’arriver à ces résultats » .

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Pierre Arnaud, Les savoirs du corps, Presses Universitaires de Lyon, Lyon, 1983 
 Jean Paul Dugal, Dicodidac, CRDP Limoges, 1992 
 Alain Hébrard, L’éducation physique et sportive, éducation physique et sportive, réalité et perspectives, Revues STAPS/EPS, Paris, 1986 
 Jackie Marsenach, Les pratiques des enseignants dans les collèges, Revue française de pédagogie, n°89, 1989
 Jackie Marsenach (et all.), Quel enseignement ? , INRP, 1991
 Rapport de jury CAPEPS externe, 2001

Liens externes 
Pepsteam.com : forum EPS - nombreux documents pédagogiques

Éducation physique et sportive